Томас (Томми) Койн (; ) — шотландский и ирландский профессиональный футболист, футбольный тренер. Участник чемпионата мира по футболу 1994 года в составе сборной Ирландии.

Биография 
Дебютировал за сборную Ирландии 25 марта 1992 года в товарищеском матче против Швейцарии, на 27 минуте открыл счёт голам за сборную. Принял участие в трёх матчах на чемпионате мира по футболу 1994 года в США.

Достижения 
Селтик
 Обладатель Кубка Шотландии: 1990

Примечания 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Дерри Сити»
Игроки ФК «Альбион Роверс»